Лабади () — французская фамилия. Известные носители:

 Лабади, Бернар (род. 1963) — канадский дирижёр.
 Лабади, Жан (1610—1674) — французский религиозный деятель.